Латаш — фамилия.
 Латаш, Альберт Владимирович (1936—2013) — советский и российский шахматист, шахматный арбитр, судья всесоюзной категории по шахматам.
 Латаш, Юрий Вадимович (1930—2000) — советский инженер-металлург, лауреат Ленинской премии. 
 См. также 
 Латаши — село на Украине, находится в Народичском районе Житомирской области.